Список музичних кліпів, відеоальбомів та іншого відеоконтенту південнокорейського чоловічого гурту BtoB. Список включаєв себе їхню відому групову та індивідуальну діяльність, яку вони зробили з моменту дебюту в 2012 році.

Музичні кліпи

Корейські

Японські

Відеоальбоми

Фільмографія

Серіали та камео

Реаліті-шоу

Різні шоу

Дивіться також 

 Дискографія BtoB

Примітки 

BtoB
BtoB